A RS-389, também conhecida como Estrada do Mar ou Rodovia Nelson Gonçalves, é uma rodovia brasileira do estado do Rio Grande do Sul, que liga os municípios de Osório a Torres.

É chamada de Estrada do Mar porque margeia o Oceano Atlântico, tendo sido construída com a intenção de desafogar o trânsito da BR-101 entre Osório e Torres. Nesta rodovia só é permitido trafegar carros de passeio, com a clara intenção de incentivar o turismo e diminuir acidentes. Ônibus e caminhões transitam pela BR-101. 

Em junho de 2018, foi lançado um edital para construção de um novo viaduto que cruzaria a estrada, mas este passou a depender de análise da secretaria de Fazenda.

A partir de dezembro de 2019, através da Lei nº 15.395/2019, passou a se chamar Rodovia Nelson Gonçalves, em homenagem ao cantor e intérprete gaúcho.

A rodovia em trechos

389
Transportes de Osório (Rio Grande do Sul)
Xangri-lá